Mvog Nyengue (ou Mvog Niengue) peut désigner :
 les Mvog Nyengue, une population du Cameroun,
 le mvog nyengue, un dialecte de l'ewondo.